Aufwind steht für:

 Aufwind, vertikale Luftbewegung in der Meteorologie
 Aufwind (Band), Musikgruppe aus der DDR
 Aufwind (Chor), christlicher Chor aus Deutschland